Die FIFA-U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2017 (offiziell 2017 FIFA U-20 World Cup) war die 21. Austragung dieses Turniers und fand vom 20. Mai bis zum 11. Juni 2017 in Südkorea statt.

Bewerbungsverfahren 
Interessierte Nationen hatten bis zum 63. FIFA-Kongress im Mai 2013 auf Mauritius Zeit, sich offiziell um die Austragung der U-20-Weltmeisterschaft zu bewerben. Bis zum Nennschluss hatten sich die folgenden zwölf Nationen um die Austragung beworben.

Vor der Entscheidung im Dezember zog England seine Kandidatur zurück. Als Grund wurde die Vergabe der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2013 an die Türkei und die damit verbundene Problematik, den Wettbewerb zu einem so frühen Zeitpunkt wieder nach Europa zu vergeben, angegeben. Südafrika zog ebenfalls zurück. Grund hierfür war der Zuschlag für die U-20-WM der Frauen 2016 an Südafrika und damit an den südafrikanischen Fußballverband. Während der WM 2014 gab Südafrika bekannt, die Gastgeberrechte hierfür an die FIFA zurückzugeben, da im Land wiederholt Fälle von Spielmanipulationen aufgetreten waren. Aus den verbliebenen zehn Kandidaten wurde auf der Sitzung des Exekutivkomitees der FIFA am 5. Dezember 2013 in Brasilien wurde Südkorea als Gastgeber gewählt. Nach dem FIFA-Konföderationen-Pokal 2001 und der WM 2002 gemeinsam mit Japan und der U-17-WM 2007 ist Südkorea zum vierten Mal Gastgeber eines großen Wettbewerbs der FIFA.

Austragungsorte 
Beim südkoreanischen Fußballverband hatten sich neun Städte um die Ausrichtung von Spielen der Endrunde beworben. Davon erhielten Cheonan, Daejeon, Incheon, Seogwipo, Jeonju und Suwon den Zuschlag während Seoul, Pohang und Ulsan nicht ausgewählt wurden.

Qualifikation 
Für die Endrunde der U-20-Weltmeisterschaft qualifizierten sich 23 Mannschaften aus 6 Kontinenten. Zur Qualifikation dienten die kontinentalen U-19- und U-20-Meisterschaften. Gastgeber Südkorea war automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Der AFC stellt neben Südkorea vier weitere Teilnehmer. Als Qualifikationsturnier diente die U-19-Asienmeisterschaft, die vom 13. bis zum 30. Oktober 2016 in Bahrain stattfand.

Der afrikanische Fußballverband CAF stellt vier Teilnehmer, die vom 26. Februar bis zum 12. März 2017 mit der U-20-Afrikameisterschaft in Sambia ermittelt wurden.

Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, nehmen vier Mannschaften teil. Als Qualifikationsturnier diente die U-20-Meisterschaft 2017 in Costa Rica, die von 17. Februar bis 5. März 2017 ausgetragen wurde.

Dem südamerikanischen Verband stehen ebenfalls vier Startplätze zu. Die Teilnehmer der Endrunde wurden U-20-Südamerikameisterschaft in Ecuador, die von 18. Januar bis 11. Februar 2017 durchgeführt wurde.

Die Oceania Football Confederation erhielt zwei Startplätze. Die Teilnehmer der Endrunde wurden vom 2. bis zum 16. September 2016 in der U-20-Ozeanienmeisterschaft in Vanuatu ausgespielt.

Dem europäischen Verband UEFA standen fünf Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier wurde die U-19-Europameisterschaft herangezogen, die von 11. bis 24. Juli 2016 in Deutschland stattfand.

Teilnehmer

Kader der DFB-Auswahl 
Der Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft Guido Streichsbier benannte am 10. Mai 2017 den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft. Angeführt wurde das 21-köpfige Aufgebot von Kapitän Benedikt Gimber, mit Suat Serdar, Philipp Ochs, Maximilian Mittelstädt, Jannes Horn und Jordan Torunarigha wurden fünf Bundesliga-Profis nominiert.

Vorrunde

Auslosung 
Für die Auslosung wurden die Mannschaften auf vier Töpfe verteilt:
 Topf 1: Südkorea, Portugal, Uruguay, Frankreich, USA, Deutschland
 Topf 2: Mexiko, Argentinien, Neuseeland, Senegal, Japan, Costa Rica
 Topf 3: Sambia, Honduras, England, Saudi-Arabien, Italien, Venezuela
 Topf 4: Ecuador, Südafrika, Iran, Vietnam, Guinea, Vanuatu

Die Auslosung der Gruppen erfolgte am 15. März 2017 in Suwon, Gastgeber Südkorea war dabei fest als Kopf der Gruppe A gesetzt.

Modus 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Die Platzierungen in den Gruppen wurden durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

Hatten zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abgeschnitten, wurde ihre Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore
 Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen (gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte oder gelb-rote Karte = −2 Punkte, rote Karte = −3 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Rangliste der Gruppendritten 
Die vier besten Gruppendritten wurden anhand folgender Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
 Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen mit folgenden Abzügen (erste gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte/gelb-rote Karte = −3 Punkte, rote Karte = −4 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

 !! Gruppe
 || C
 || D
 || F
 || B
 || A
 || E

Finalrunde

Spielplan 

V Sieg nach Verlängerung
E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend aufgelistet sind die besten Torschützen der Endrunde. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der geschossenen Tore, bei gleicher Trefferzahl sind die Vorlagen und danach die Spielminuten ausschlaggebend.

Schiedsrichter 
Am 4. April 2017 gab die FIFA die Schiedsrichter bekannt, die für die U-20-Weltmeisterschaft nominiert wurden. Die Liste umfasste 22 Schiedsrichter aller sechs Kontinentalverbände. Neben den 44 Schiedsrichterassistenten wurden 21 Schiedsrichter berufen, die als Video-Assistenten eingesetzt wurden. Komplettiert wurde die Liste der Unparteiischen durch fünf Vierte Offizielle.

Felix Brych aus München war als einziger deutscher Vertreter bei den Hauptschiedsrichtern nominiert. Nachdem dieser von der UEFA mit der Leitung des Endspiels der UEFA Champions League 2016/17, welches am 3. Juni 2017 in Cardiff stattfand, betraut wurde, kam an Stelle von Brych der Pole Szymon Marciniak zum Einsatz, der ursprünglich nur als Videoschiedsrichter nominiert war. Felix Zwayer aus Berlin fungierte als Videoschiedsrichter.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Kaderlisten

Einzelnachweise 

2017
Fußballveranstaltung 2017
Fußball (Südkorea)
Sportveranstaltung in Südkorea